Бахадыр Герай:
 Бахадыр I Герай — хан Крыма (1637—1641).
 Бахадыр II Герай — хан Крыма (1782).
 Бахадыр Герай (хан Астрахани) — крымский калга (1519—1522), хан Астрахани (1522—1523).